Cobble Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cobble Mountain (Connecticut)	
 Cobble Mountain (Massachusetts)	
 Cobble Mountain (Saratoga County, New York)	
 Cobble Mountain (Warren County, New York, 289 m)	
 Cobble Mountain (Warren County, New York, 413 m)	

Siehe auch:
 Cobb Mountain